Smardzew – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Grabów 
 Smardzew – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew 
 Smardzew – wieś w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Zgierz
 Smardzew – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Radzanów
 Smardzew – osada w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice
 Smardzew – przystanek kolejowy w Smardzewie, w powiecie zgierskim, w województwie łódzkim